

Musica 
 July – gruppo musicale britannico
 July – singolo degli Ocean Colour Scene del 2000
 July – singolo dei Katatonia del 2006
 July – singolo di Inna del 2007
 July – album di Marissa Nadler del 2014
 July – singolo di Noah Cyrus del 2019

Persone 
 Frank Otfried July – teologo tedesco
 Miranda July – attrice, regista e cantante statunitense
 Serge July – giornalista francese

Altro 
 July – comunità non incorporata della contea di Jackson e di Roane, nella Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 July – campo petrolifero dell'Egitto
 Cassandra July – personaggio immaginario della serie televisiva Glee

Pagine correlate 
Juli